Dorotea Marie Anhaltská (2. července 1574 Desava – 18. července 1617 Výmar) se narodila jako členka rodu Askánců a anhaltská princezna. Po svatbě se stala sasko-výmarskou vévodkyní.

Dorotea Marie se narodila jako dcera Jáchyma Arnošta Anhaltského a jeho druhé manželky Eleonory.

Život 
V roce 1586 byla dvanáctiletá Dorotea Marie otcem vybrána za abatyši z Gernrode a Frose jako následnice své starší sestry Anežky Hedviky.

V roce 1593 byla zbavena postu abatyše, aby se mohla provdat za Jana II. Sasko-Výmarského. Svatba se konala v Altenburgu 7. ledna 1593. Abatyší se po ní stala její neteř Žofie Alžběta, nejstarší dcera Dorotina nevlastního bratra Jana Jiřího I. Anhaltsko-Desavského.

Dorotea Marie zemřela na zranění, které utrpěla při jízdě na koni. Její pohřeb se konal 24. srpna 1617 na zámku Hornstein.

Potomci 
Dorotea Marie měla s Janem dvanáct dětí:

 1. Jan Arnošt I. Sasko-Výmarský (21. 2. 1594 Altenburg – 6. 12. 1626 Martin), vévoda sasko-výmarský v letech 1605–1620, svobodný a bezdětný
 2. Kristián Vilém Sasko-Výmarský (*/† 6. 4. 1595 Altenburg)
 3. Fridrich Sasko-Výmarský (1. 3. 1596 Altenburg – 29. 8. 1622 Fleurus), padl v jedné z bitev během třicetileté války, svobodný a bezdětný
 4. Jan Sasko-Výmarský (31. 3. 1597 Altenburg – 6. 10. 1604 Výmar)
 5. Vilém Sasko-Výmarský (11. 4. 1598 Altenburg – 17. 5. 1662 Výmar), vévoda sasko-výmarský od roku 1620 a sasko-eisenašský od roku 1644 až do své smrti
 ⚭ 1625 Eleonora Dorotea Anhaltsko-Desavská (16. 2. 1602 Dessau – 26. 12. 1664 Výmar)
 6. syn (*/† 11. 4. 1598 Altenburg)
 7. Albrecht IV. Sasko-Eisenašský (27. 7. 1599 Altenburg – 20. 12. 1644 Eisenach), vévoda sasko-eisenašský od roku 1640 až do své smrti
 ⚭ 1633 Dorotea Sasko-Altenburská (26. 6. 1601 Torgau – 10. 4. 1675 Altenburg)
 8. Jan Fridrich Vilém Sasko-Výmarský (19. 9. 1600 Altenburg – 17. 10. 1628 Výmar), svobodný a bezdětný
 9. Arnošt I. Sasko-Gothajský (25. 12. 1601 Altenburg – 26. 3. 1675 Gotha), vévoda sasko-gothajsko-altenburský 
 ⚭ 1636 Alžběta Žofie Sasko-Altenburská (10. 10. 1619 Halle – 20. 12. 1680 Gotha)
 10. Fridrich Vilém Sasko-Výmarský (7. 2. 1603 Výmar – 16. 8. 1619)
 11. Bernard Sasko-Výmarský (6. 8. 1604 Výmar – 18. 7. 1639 Neuenburg am Rhein), generál bojující ve třicetileté válce, svobodný a bezdětný
 12. Johana Sasko-Výmarská (14. 4. 1606 Výmar – 3. 7. 1609 tamtéž)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Saské vévodkyně
Askánci
Abatyše
Lidé z Dessau
Narození 2. července
Narození v roce 1574
Narození v Dessau
Úmrtí 18. července
Úmrtí v roce 1617
Úmrtí ve Výmaru
Ženy